Presidente Alves kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Presidente Alves (ort), São Paulo, 
 Presidente Alves (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar